Harald Uhlig ist der Name folgender Personen:

* Harald Uhlig (Geograph) (1922–1994), deutscher Geograph 
 Harald Uhlig (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler